

Топонім 

Греч () — назва населених пунктів і адміністративно-територіальних утворень у Румунії.
 Греч  — комуна в повіті Мехедінць.
 Греч — село в повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Греч.
 Греч — комуна в повіті Тулча.
 Греч — село в повіті Тулча. Входить до складу комуни Греч.
 Греч — село в повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Петрешть.
 Греч — село в повіті Олт. Входить до складу комуни Осіка-де-Сус.
 Греч — село в повіті Олт. Входить до складу комуни Скіту.
 Греч — село в повіті Вилча. Входить до складу комуни Матеєшть.

Прізвище 

 Греч Віра Мільтіадівна (1893—1974) — російська артистка, театральний режисер.
 Греч Микола Іванович (1787—1867) — російський видавець, редактор, публіцист, белетрист, філолог; батько О. М. Греча.
 Греч Олексій Миколайович (1814—1850) — російський перекладач і журналіст, син М. І. Греча.
 Греч Олексій Миколайович (справжнє прізвище Залеман; 1899—1938) — російський радянський мистецтвознавець і краєзнавець.
 Рік Греч (повне ім'я Річард Роман Греч; 1946—1990) — британський рок-музикант-мультиінструменталіст.